Manpur (Dang Deokhuri)
 Manpur (Kapilvastu)
 Manpur (Sarlahi)

Zobacz też